Manuel Doblado se puede referirse a:
 Manuel Doblado, abogado, militar político y diplomático mexicano.
 Manuel Doblado, municipio del Estado de Guanajuato.
 Manuel Doblado, ciudad mexicana cabecera municipal del anterior.